

Віттемор — місто, штат Айова
 Віттемор — місто, штат Мічиган